Avenida Independência pode se referir a: 

 Avenida Independência - avenida do município de Pau dos Ferros, RN, Brasil.
 Avenida Independência - avenida do município de Porto Alegre, RS, Brasil.